Йордан Миланов може да се отнася за:

 Йордан Миланов (архитект) (1867–1932), български архитект
 Йордан Миланов (офицер) (р. 1924), български военен деец